Гонка преследования на 30 километров в лыжных гонках среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошла 20 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 13:30 до 15:00 по местному времени (UTC-8). Первую половину дистанции после массового старта — 15 км — участники проходят классическим стилем, затем меняют лыжи и палки и проходят вторую половину дистанции свободным стилем.

Олимпийский чемпион Турина Евгений Дементьев получил двухлетнюю дисквалификацию за допинг и завершил карьеру, серебряный призёр Фроде Эстил также завершил карьеру и не участвовал в соревнованиях. Бронзовый призёр Пьетро Пиллер Коттрер принял участие в гонке и занял 14-е место.

До смены лыж не образовалось лидирующей группы, первую половину дистанции более 20 спортсменов завершили плотной группой. После смены лыж Юхан Ульссон ушёл в отрыв, и большую часть второй половины дистанции шёл один, причём максимальный отрыв от преследователей составил около 30 секунд. За два километра до финиша от группы преследователей сначала оторвался Александр Лёгков, затем его догнали Тобиас Ангерер, Маркус Хельнер и Петтер Нортуг. Действующий чемпион мира Нортуг отстал от этой группы на последнем подъёме и в итоге занял 11-е место, а оставшиеся трое догнали Олссона и вчетвером вышли на стадион. Там Хелльнер оторвался от соперников и занял первое место, а непосредственно на финише Ангерер занял второе, Олссон — третье, а Лёгков — четвёртое место. Для Хелльнера это первая олимпийская медаль, для Олссона — вторая после бронзовой медали в эстафете в Турине, для Ангерера — четвёртая.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты